Por Arsames se conoce a varios miembros de la familia real persa] del imperio aqueménida, entre ellos:

 Arsames, abuelo de Darío I.
Arsames, sátrapa de Egipto (454?-410 a. C.).
 Arsames, hijo de Artajerjes II.
 Arsames, padre de Darío III.

Fuera de la familia real persa, este nombre fue utilizado por:
Arsames de Armenia, un rey de Armenia del siglo III a. C.
 Arsames II, rey de Sofene, hijo de Arsames de Armenia.